Маунт Върнън може да се отнася до:

 Маунт Върнън – бивша плантация, днес дом-музей на Джордж Вашингтон (в щат Вирджиния)
 Маунт Върнън (Вашингтон) – град в щат Вашингтон
 Маунт Върнън (град, Орегон) – град в щат Орегон